Андрей Игоревич Кощеев (род. , Ленинград, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ Калининского района Санкт-Петербурга. Двукратный чемпион АСБ в составе СПбГУ, чемпион Санкт-Петербурга в составе команды «Таурас-Феникс».

В 2012 году Кощеев принял предложение клуба Суперлиги «Рязань», но уже в январе 2013 вернулся в родной город по приглашению «Спартака». Статистика Кощеева в сезоне 2013/2014 составила 5,5 очка и 3,5 подбора в среднем за игру в Единой лиге ВТБ; 8,5 очка и 4,1 подбора – в Еврокубке.

В августе 2014 года стал игроком петербургского «Зенита». В конце января 2015 года Кощеев получил травму в игре против «Енисея». На МРТ был выявлен разрыв ахилла. Таким образом, Андрей выбыл до конца сезона. В 12 матчах Единой лиги ВТБ Кощеев набирал 8,3 очка, 3,8 подбора, 0,6 передачи. В 13 встречах Еврокубка статистика составила 6 очков, 4,2 подбора, 0,6 передачи. По окончании сезона Кощеев продлил контракт с «Зенитом» на 1 год.

В сезоне 2015/2016 провёл 21 матч в Единой лиге ВТБ, набирая 2,9 очка, 1,9 подбора и 0,2 передачи. В составе петербургской команды стал обладателем бронзовых медалей Единой лиги ВТБ и серебряных медалей Кубка России.

В июле 2016 года продолжил карьеру в «Енисее». В Единой лиге ВТБ Андрей в среднем набирал 6 очков, 2 подбора, 1 передачу, проводя 14 минут на площадке. В Кубке Европы ФИБА набирал 4,6 очка, 2,6 подбора, 0,7 передачи.

В июле 2017 Кощеев подписал с УНИКСом 2-летний контракт. В сезоне 2018/2019 в 25 матчах Единой лиги ВТБ набирал 1,5 очка, 1,1 подбора и 0,3 передачи.

В июле 2019 подписал новый контракт с УНИКСом по схеме «1+1».

Достижения 
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ (2): 2015/2016, 2018/2019
  Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2012/2013, 2015/2016, 2018/2019
  Серебряный призёр Кубка России (2): 2012/2013, 2015/2016

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Зенит»

Баскетболисты России
Игроки БК «Рязань»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК УНИКС